Hellman är ett efternamn. I Sverige finns 3612 folkbokförda med detta efternamn och placerar sig på plats 253 bland de mest vanliga efternamnen.

I Sverige finns flera släkter med detta efternamn men alla är inte besläktade. Uppkomsten till namnet kan härledas till flera olika geografiska platser i Sverige, indelta soldater som tagit detta som soldatnamn under indelningsverkets dagar, åtminstone en känd släkt invandrad omkring 1870 till Sverige från Tyskland varav vissa medlemmar blev textilfabrikörer i Norrköping (stavning Hellmann). En släkt har ortanknytning i Östergötland och Hällestad socken (tidigare stavning Hellesta) varav en stor del hamnade i smedyrket och arbetade på flera av de östgötska bruken under sent 1700-tal och under hela 1800-talet.

Den ångermanländska släkten Hellman är en av de äldsta bärarna av namnet i Sverige. Släktens först kände representant Olof Pedersson Hellman (f. omkr. 1550 d. omkr. 1630) var kung Johan III:s befallningsman i Härnösand under åren 1586-1593 och fogde över Ångermanland.  Sonen Peder Olofosson Hellman var gift med Elisabeth Beronia som överlevde sin man i 51 år och dog vid 91 års ålder 1721, misshandlad till döds av de i Härnösand inträngande ryssarna. Barnbarnen Cecilia Pedersdotter H. och Annika Pedersdotter H. blev vid 11 resp. 12 års ålder, jämte flera barn från stadens förnämsta familjer inkallade till trolldomskommissionens rannsakningar i Härnösand 1674 för att redogöra för de färder, de sagt sig ha gjort till Blåkulla. Nio generationer av den ångermanländska släkten Hellman har studerat vid Uppsala universitet, med början 1652.

Personer med efternamnet Hellman 
Allan Hellman (1904–1982), svensk ingenjör och initiativtagare till RFSL
Angelika Hellman (född 1954), östtysk gymnast
Anna Hellman (född 1991), svensk mästare i bandy med SAIK-damer 2012/2013
Ann-Christin Hellman (född 1955), svensk mästare i bordtennis
Bengt Hellman (1925–2011), svensk väg- och vattenbyggnadsingenjör
Biza Hellman (född 1993), svensk mästare i Super Meat Boy
Bo Hellman, flera personer
Bo Hellman (museiman) (1912–1991), museiman
Bo Hellman (läkare) (född 1930), läkare
Bonnie Hellman (född 1950), amerikansk skådespelare
Carl Samuel Hellman (1841–1885), präst
Christer Hellman (född 1962), fd trummis i det svenska 80-talsbandet Lustans Lakejer
Christina Hellman (född 1942), skådespelare
Cyril Hellman (född 1971), journalist, författare, filmare och poet
Dave Lepard eg. David Roberto Lepard Hellman (1980–2006), svensk sångare och gitarrist
Elna Hellman (1896–1981), finländsk skådespelare
Frey Hellman (1827–1887), målare och ämbetsman
Gustaf Hellman (1859–1947), svensk godsägare och riksdagsman
Gustaf Hellman (träsnidare) (1880–1949), träsnidare
Gustav Hellmann (1854–1939), tysk meteorolog
Hilda Hellman (1839–1901), finländsk nykterhetskämpe
Inga Hellman-Lindahl (1920–2015), svensk skulptör
Ivar Hellman (1891–1994), kompositör och dirigent
Jakob Hellman (född 1965), svensk sångare, artist och låtskrivare
Jacob Hellman (instrumentmakare) (död 1771), instrumentmakare
Jan Hellman (född 1966), svensk basist/musiker och musikproducent
Janne Hellman (född 1964), svensk musiker och vokalist
Johan Hellman (född 1960), svensk ämbetsman, generaldirektör för Premiepensionsmyndigheten (PPM) 2007–2009
Johan Jacob Hellman (1736–1812), domprost och teolog
Jörgen Hellman (född 1963), svensk riksdagsman
Karin Hellman (1915–2004), finländsk konstnär
Kristoffer Hellman, musiker
Lage Hellman (1901–1971), målare och tecknare
Lars Isak Hellman (1804-1860), präst
Lena Hellman (1946–1996), filmfotograf, regissör och dokumentärfilmare
Lennart Hellman (1914–1960), ishockeyspelare och ishockeytränare
Lillian Hellman (1905–1984), amerikansk dramatiker och pjäsförfattare
Lotta Hellman (född 1961), dramapedagog, journalist och författare
Margareta Hellman (född 1942), målare och grafiker
Martina Opitz-Hellmann (född 1960), f.d. östtysk friidrottare och världsmästare i diskus
Olavi Hellman (1928–2015), finländsk matematiker och fysiker
Patrik Hellman (född 1982), bandyspelare
Sven Hellman (1927–2009), civilingenjör och ämbetsman
Theodor Hellman (1877–1958), skolman och folklivsforskare
Torsten Hellman (1878–1944), anatom
Walfrid Hellman (1883–1952), sportskytt
Wendela Hellman (1881–1972), lärare
Åke Hellman (1915–2017), finländsk målare
Åke Hellman (musiker) (född 1940), musiker
Åsa Hellman (född 1947), finländsk keramikkonstnär

Källor

SCB:s webbsida, Namnstatistik, folkbokförda i Sverige 31 december 2007.

Efternamn